Die ICC Women’s Championship 2017–20 war ein Turnier der acht besten Frauen-Cricket-Nationalmannschaften, die zwischen dem 11. Oktober 2017 und April 2020 ausgetragen wurde. Gewinner des Wettbewerbes war Australien.

Teilnehmer 
Die folgenden Mannschaften nahmen an dem Wettbewerb teil, die auch am Women’s Cricket World Cup 2017 teilgenommen hatten.

Format 
Jede Mannschaft spielt gegen jede andere jeweils einmal. Bei einer Begegnung zwischen zwei Mannschaften werden jeweils drei One-Day Internationals über 50 Over ausgetragen. Sollten mehr als drei dieser Spiele innerhalb einer Tour ausgetragen werden, so werden die Spiele die für diesen Wettbewerb zählten im Voraus festgelegt. Für einen Sieg eines Spiels gibt es jeweils zwei, für ein Unentschieden oder No-Result einen Punkt. Der Tabellenerste nach Abschluss der Saison ist der Gewinner des Turniers. Dieser, der Gastgeber Neuseeland und die drei weiteren bestplatzierten qualifizierten sich direkt für den Women’s Cricket World Cup 2022, während die anderen Mannschaften beim Women’s Cricket World Cup Qualifier 2021 eine weitere Möglichkeit erhielten sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Resultate 
 Tabelle 

 Begegnungen

Weblinks 
 Wettbewerb auf Cricinfo

Einzelnachweise 

Frauen-Cricket-Wettbewerb
Cricket-Wettbewerb (One-Day)
Cricket 2017
Cricket 2018
Cricket 2019
Cricket 2020